napvirág (Helianthemum), növénynemzetség a szuharfélék családjában
 napvirág, a napraforgó (Helianthus) növénynemzetség régebbi neve
 Napvirág, magyar női keresztnév
 Napvirág zenekar, magyar együttes

Hasonló
 mexikói-napvirág, a titónia (Tithonia) növénynemzetség régebbi neve
 mexikói-napvirág, a mexikói titónia (Tithonia diversifolia) növényfaj régebbi neve